

Джварі‎ — місто на заході Грузії
 Джварі — грузинський монастир поблизу Мцхети